För damernas upplaga av cupen, se Svenska Supercupen för damer 2015

Supercupen 2015 var det nionde året supercupen spelades, det är en årlig återkommande fotbollsmatch som spelas mellan säsongens vinnare i Allsvenskan och Svenska cupen. 

Matchen spelades den 8 november 2015, klockan 19:30 mellan IFK Norrköping, segrare i Allsvenskan 2015 och IFK Göteborg, segrare i svenska cupen 2014/15.

Matchfakta

TV-rättigheter
Rättigheterna att sända matchen i Sverige hade TV12.

Referenser

Externa länkar 
 

Fotboll i Sverige 2015
Fotbollstävlingar i Sverige
IFK Norrköping
IFK Göteborg
Sportevenemang i Norrköping